Futbol Kluby Žetìsu (, Futbol Kluby Žetìsu), känd under förkortningarna FC Zhetysu eller Žetìsu, är en professionell fotbollsklubb från Taldikorgjan i Kazakstan.

Laget grundades 1981, och gick då under namnet Žetìsu.

Meriter 
Premjer Ligasy
Klubben var mästare (0): –
Silver (1): 2011

Placering tidigare säsonger

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 1981